Il singolare  del Qatar ExxonMobil Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Andy Murray, detentore del titolo, ha vinto in finale  6–4, 6–2 contro Andy Roddick.

Teste di serie 

  Rafael Nadal  (quarti)
  Roger Federer (semifinali)
  Andy Murray (campione)
  Andy Roddick (finale) 

 Gaël Monfils (semifinale) 
 Igor' Andreev (primo turno) 
 Dmitrij Tursunov (primo turno)  
 Philipp Kohlschreiber (quarti)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2009
ATP World Tour 2009